Lehr kan som auktorsnamn betyda:

 Edgar Lehr
 Georg Philipp Lehr
 Pavel Lehr (1923–2005), rysk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar